Helminthoglypta cuyamacensis är en snäckart som först beskrevs av Bartsch 1895.  Helminthoglypta cuyamacensis ingår i släktet Helminthoglypta och familjen Helminthoglyptidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
cuyamacensis